Александр Петрович Ефимов:
 Ефимов, Александр Петрович (1925—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Ефимов, Александр Петрович (1893—1941) — революционер, руководитель группы по охране В.И. Ленина весной-летом 1917 г., комиссар Александрово-Гайской бригады.